Нил Маршалл:
 Маршалл, Нил (род. 1969) — канадский конькобежец.
 Маршалл, Нил (род. 1970) — британский кинорежиссёр и сценарист.